Le terme musée de la Mer peut se référer au :
 musée de la Mer, à Cap Gridley (aux îles de la Madeleine, au Canada) ;
 musée de la Mer, à Cannes (en France) ;
 musée de la Mer, à Sète (en France) ;
 musée de la Mer, l'autre nom de l'aquarium de Biarritz (en France) ;
 musée de la Mer, à Gorée (à Dakar, au Sénégal) ;
 musée de la Mer de Lloret de Mar (en Espagne) ;
 musée de la Mer de Peñíscola (en Espagne) ;
 musée Mer Marine, à Bordeaux (en France) ;
 musée de la Mer, à Vaasa (en Finlande).

Voir aussi 
 Musée maritime